Mano (Landes)
 Mano (Serra Leoa)
 Mano (futebolista)
 Mano Menezes

Desambiguação